Algarve Cup 2005 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den 12:e upplagan av turneringen som spelades mellan den 9 och 15 mars 2005 i Algarve, Portugal. Vann gjorde USA efter vinst mot Tyskland med 1–0 i finalen. Det var USA:s fjärde seger i turneringen, och den tredje i rad.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Match om elfte plats

Match om nionde plats

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Match om tredje plats

Final

Källor

Externa länkar 
Algarve Cup 2005

2005 i Portugal
2005
Fotbollsåret 2005